Il nome Luisa di Danimarca può riferirsi a diverse principesse danesi:
Luisa di Danimarca (1726-1756), figlia di Cristiano VI di Danimarca e moglie di Ernesto Federico III di Sassonia-Hildburghausen;
Luisa di Danimarca (1724), figlia di Cristiano VI di Danimarca;
Luisa di Danimarca (1750-1831),  , figlia di Federico V di Danimarca e moglie di Carlo d'Assia-Kassel;
Luisa Augusta di Danimarca (1771-1843), figlia di Cristiano VII di Danimarca e moglie di Federico Cristiano II di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg;
Luisa Carlotta di Danimarca (1789-1864), figlia di Federico di Danimarca (1753-1805) e moglie di Guglielmo d'Assia-Kassel;
Luisa di Danimarca (1875-1906), figlia di Federico VIII di Danimarca e moglie di Federico di Schaumburg-Lippe.